Por NRP Bartolomeu Dias pode estar à procura de:
 NRP Bartolomeu Dias (F333) - fragata da Marinha Portuguesa, transferida Marinha Holandesa (classe Karel Doorman) em 2009;
 NRP Bartolomeu Dias (F471) - aviso colonial da Marinha Portuguesa, classe Afonso de Albuquerque, abatido ao serviço em 1967

Desambiguação